Кра́лево () — город в Сербии в Рашском округе. По переписи 2011 года, в городе проживают 64.175 жителей, в 2002 году — 57.411 жителей.

География 

Муниципальный район насчитывает 124554 жителя. Он расположен в центральной части Сербии, в
43°43' сгш и 20°41' шгд, в устье реки Ибар и Западная Морава, в долине между Шумадией и Копаоником, средняя высота над уровнем моря 206 метров.
Горы, которые расположены в общине Кралево: Гоч (1.216 м), Столови (1.375 м), Троглав (1.177 м), Чемерно (1.579 м), Радочело (1.643 мm) и другие. Покрыты лесом (на более низких высотах бук, пихта, липа, ясень, а выше хвойные породы) с пастбищами с различными видами горных трав.

История 

Село Рудо-Поле, из которого возник город, было основано в XIV веке.

Край попал под власть Османской империи в 1458—1459 гг.

В османское время город носил название Карановац.

Сербские повстанцы в 1805 году захватили и разграбили город.

Туризм 
В Кралеве и окрестностях много санаториев:
 Врнячка-Баня
 Матарушка-Баня
 Богутовачка-Баня
 Сирчанска-Баня

Достопримечательности 
В Кралеве и окрестностях много культурно-исторических памятников:
 дворец Господар-Васин конак
 монастырь Жича
 монастырь Студеница
 средневековый город Маглич

Города-побратимы 
 Иваново, Россия

Климат 
Метеостанция Кралево, расположенная на 215 м над уровнем моря, имеет данные с 1890 (координаты 43° 42’N 20° 42’E)
В целом, Кралево имеет умеренно континентальный климат, с вариациями из-за высоты.
Максимальная температура за всю историю на станции составила 44,3 °C 22 июля 1939 года, а самая низкая температура была зарегистрирована 19 февраля 1956 года и составила −27,1 °C.

Рекордный максимум осадков за сутки: 124,1 мм (отмечен 25 мая 1968 года).
Самый мощный снежный покров сформировался 23 февраля 1954 и составил 90 см.

Примечания

Ссылки 
 Аэродром Fallingrain
 План города Mapquest
 kraljevo.com
 kraljevo.org

Города Сербии